HIFK Fotboll – fiński klub piłkarski z Helsinek
 HIFK Hockey – fiński klub hokejowy z Helsinek